Герб Успе́нского сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Успенского сельского поселения — герб Успенского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.
 Герб сельского поселения Успенское — герб сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Герб сельского поселения Успенское — герб сельского поселения Успенское Серебряно-Прудского муниципального района Московской области.
 Герб сельского поселения Успенское — герб муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области.